Heffners kan syfta på: 

 Heffners sågverk – ett sågverk utanför Sundsvall 1868–1933
 Heffners/Ortvikens IF – en idrottsförening från Sundsvall som bildades 1898
  Heffnerskajen – det gamla hamnområdet på norra sidan av Selångersfjärden i Sundsvall
 Heffners-Ortviken – en stadsdel i Sundsvall

Personer
 Per Fredrik Heffner (1788–1873), affärsman och grundare av Heffners sågverk